Il Gruppo A della Fed Cup 2010 Zona Asia/Oceania Group I nella Fed Cup 2010 è uno dei 2 gruppi in cui è suddiviso il Group I della zona Asia/Oceania. Quattro squadre si sono scontrate nel formato round robin. (vedi anche Pool B)

Indonesia vs. Giappone

Corea del Sud vs. Nuova Zelanda

Nuova Zelanda vs. Giappone

Corea del Sud vs. Indonesia

Corea del Sud vs. Giappone

Indonesia vs. Nuova Zelanda

Collegamenti esterni 
 

Fed Cup 2010